«Пресле́дуемые» () — драматический телесериал, созданный Фрэнком Спотницем и произведённый производственной компании Kudos и Big Light Productions. Премьера сериала состоялась 4 октября 2012 года в Великобритании на BBC One и 19 октября 2012 года в США на Cinemax.

Сюжет 
Саманта — действующий шпион частного разведывательного управления. После покушения на свою жизнь, она догадывается, что оно было организовано членами её команды. После выздоровления и возвращения на службу она должна выполнять свои секретные миссии, не зная, кому можно доверять и кто хочет её смерти.

В ролях 
 Мелисса Джордж — Саманта (Сэм) Хантер
 Адам Рэйнер — Эйдан Марш
 Стивен Диллэйн — Руперт Кил
  — Зои Морган
 Адевале Акиннуойе-Агбадже — Дьякон Крейн
 Лекс Шрапнел Уриэль Эмиль — Хасан Муса Патрик Малахайд
 Стивен Кэмпбелл Мур Оскар Кеннеди — Эдвард Тёрнер''

Производство 
Съёмки проходили в Шотландии, Лондоне и Марокко.

Рабочие названия сериала: «Мортон» (Morton) и «Немезида» (Nemesis).

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2012 году
Телесериалы на английском языке
Экшен-телесериалы
Драматические телесериалы Великобритании
Программы телеканала Би-би-си
Программы телеканала Cinemax
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2012 году